Крохмаль (прізвище)
 Крохмаль (), (С6Н10О5)n — рослинний високомолекулярний полісахарид амілози і амілопектину, мономером яких є глюкоза.
 Картопляний крохмаль
 Модифікований крохмаль
Багатозначні терміни